Бругг (нем. Brugg) — многозначный термин.

 Бругг — город в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Аргау.
 Бругг (округ) — округ в Швейцарии.